Het ATP-toernooi van Moskou 2011 (met de officiële naam Kremlin Cup) vond plaats van 17 tot en met 23 oktober 2011. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou